

Architettura 
Italia – stazione della metropolitana di Catania
Edifício Itália – grattacielo brasiliano
Stadio Italia – impianto sportivo di Sorrento (NA)

Aviazione 
Aeronave Italia – primo dirigibile italiano progettato e costruito da Almerico da Schio
Italia – dirigibile usato da Umberto Nobile nei primi del '900 per il secondo tragico volo artico

Geografia 
Italia – regione geografica d'Europa
Italia – penisola d'Europa
Italia – Penisola e Stato dell'Unione europea
Regno d'Italia – il regno da cui è nata la Repubblica Italiana
Italia – località della Florida, Stati Uniti d'America
Ghiacciaio Italia – ghiacciaio cileno
Monte Italia – montagna cilena
Italia '61 – quartiere di Torino

Marina 
Italia – classe di nave da battaglia della Regia Marina
Italia – nome con cui il 30 luglio 1943 è stata ribattezzata la corazzata Littorio
Italia – nave ospedale
Italia – motonave
Italia – pirofregata
Italia – piroscafo
 Italia – nave da crociera varata nel 1965
Italia – barca a vela italiana che ha partecipato all'America's Cup del 1987
 Italia (A 5314) – brigantino goletta usata per la formazione di persone con disagi fisici, psichici o sociali attraverso le cosiddette crociere della solidarietà

Mass media 
Radio Italia – emittente radiofonica FM nazionale italiana privata
Video Italia – emittente televisiva privata dedicata alla musica italiana
Premio Italia – riconoscimento della fantascienza e del fantasy in lingua italiana
Italia – programma televisivo del 2016
Italia 1 – rete televisiva

Musica 
Italia – rapsodia di Alfredo Casella
Italia – canzone di Mino Reitano
In Italia – singolo del rapper italiano Fabri Fibra

Persone 
Itália, pseudonimo di Luís Gervasoni (1907-1963) – calciatore italo-brasiliano
Angelo Italia (1628-1700) – gesuita, urbanista e architetto italiano
Salom Italia (1619-1665 circa) – disegnatore, incisore e acquafortista italiano
Salvatore Italia (1896-1954) è stato un politico e avvocato italiano

Sport 
Italia – Nazionale maggiore di calcio maschile
Italia – Nazionale maggiore di calcio femminile
Italia – Nazionale maggiore di pallacanestro maschile
Italia – Nazionale maggiore di pallacanestro femminile
Italia – Nazionale maggiore di pallavolo maschile
Italia – Nazionale maggiore di pallavolo femminile 
Italia – Nazionale maggiore di pallanuoto maschile 
Italia – Nazionale maggiore di pallanuoto femminile 
Italia Thunder – squadra di pugilato italiana
Scuderia Italia – team di Formula 1

Storia 
Italia – l'Italia durante l'epoca romana dalla repubblica sino all'impero
Italia – una diocesi dell'Impero romano istituita da Diocleziano
Italia Annonaria – diocesi dell'Impero romano istituita da Diocleziano
Italia Suburbicaria – diocesi dell'Impero romano istituita da Diocleziano 
Italia – una Prefettura del pretorio dell'Impero romano, dell'Impero d'Occidente, del Regno ostrogoto e dell'Impero bizantino
Italia – la Repubblica Italiana di epoca napoleonica
Italia – il Regno d'Italia di epoca napoleonica

Altro 

Italia – personificazione allegorica femminile dello Stato italiano
Italia – varietà di uva da tavola
Italia – nome proprio di persona femminile
Italia – tabacco da pipa italiano
Italia – trampolino di Cortina d'Ampezzo
477 Italia – asteroide

Pagine correlate 
Italy
L'Italia

Altri progetti